Быракан () — топоним якутского происхождения в России

 Быракан село в Верхневилюйском улусе Якутии, административный центр и единственный населённый пункт Быраканского наслега.
 Быракан — река, в Верхневилюйском улусе Якутии, 63.891824, 122.684275